Екатери́на Серге́евна Кищу́к (), более известная как Ка́тя Кищу́к и под сценическим именем KATERINA (2019—2022) и K (с 2022) — российская певица, блоггер, автор песен и бывшая участница группы «SEREBRO».

В 2020 году вошла в рейтинг «30 самых перспективных россиян до 30 лет» по версии Forbes (в категории «Музыка»).

Биография 
Родилась 13 декабря 1993 в городе Тула. Отца зовут Сергей Кищук, мать — Светлана. Была младшим ребёнком в семье. Ходила на занятия по музыке, хореографии и рисованию. Особо интересовалась музыкой и танцами и подростком дважды победила на чемпионате России по хип-хопу. После окончания школы подала документы в несколько учебных заведений. Поступила в московский университет культуры. Проучившись год, забрала документы. Затем стала студенткой «Гнесинки», но и там проучилась недолго и отправилась в Азию — сначала в Таиланд, а через несколько месяцев в Китай. В Азии подписала контракт на концертный тур, в который не поехала, поскольку к дате его начала выиграла кастинг в группу «Серебро».

«Серебро» (2016—2019) 
В 2016 году услышала об объявленном после ухода Дарьи Шашиной по состоянию здоровья кастинге в группу «Serebro» и приняла в нём участие. В апреле были объявлены результаты — она победила.

Почти за три года, что провела в группе, приняла участие в записи альбома «Сила трёх» (2016) и в съёмках девяти клипов. Объявила о своём уходе из группы через некоторое время, после того, как о своём уходе заявила Ольга Серябкина.

Под псевдонимом KATERINA (2019—2022) 
1 февраля 2019 года начала сольную карьеру. В том же месяце в СМИ прошла информация, что она больше не является не только участницей «Серебра», но и вообще артисткой лейбла Malfa, — Максим Фадеев расторгнул с ней контракт. Кроме того, по сообщениям прессы, девушка лишилась своего инстаграм-аккаунта с более чем миллионом подписчиков, который был преобразован в коллективный аккаунт группы «Серебро» и передан новым участницам.

Взяв псевдоним KATERINA, 12 апреля певица представила свой дебютный сольный сингл — песню «Intro», фортепианную балладу c элементами эмбиента и этно. Одновременно на YouTube состоялась премьера клипа.

В начале июня того же года у Кищук вышел сольный альбом, озаглавленный «22К».

В том же месяце она представила коллаборацию с модным брендом For the Memory of a Lifetime — бело-розовые кроссовки марки Orgasm со своим силуэтом.

В том же году записала песню «Мишка» с группой «Пошлая Молли». Песня вышла в форме музыкального клипа 20 декабря 2019 года и позже вошла в мини-альбом «Пошлой Молли» PAYCHECK, который увидит свет на лейбле Warner Music Russia 19 февраля следующего года.

В 2020 году певица номинировалась в тридцатку самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes и стала одним из трёх победителей в категории «Музыка».

Под псевдонимом K (с 2022) 
В марте 2022 года певица заявила об отказе от сценического псевдонима KATERINA, и что теперь будет выпускать музыку только на английском языке.

11 ноября состоялась премьера песни «Out of luck» под новым сценическим именем K, а 16 декабря был представлен видеоклип на эту песню.

Личная жизнь 
С 2019 года Кищук встречалась с британским рэпером Slowthai. 18 июня 2021 года родился сын Рэйн (Rain). Певица не афишировала свою беременность до рождения ребёнка. 
В декабре 2022 года стало известно, что пара рассталась.

Дискография

Альбомы

Синглы

Гостевое участие

В составе группы Serebro

Альбомы 
 Сила трёх (2016)
 Chico Loco (2019)

Видео

Сольно

Примечания 

Музыканты Serebro